Butterworth steht für:
 Butterworth (Malaysia), malaysische Stadt
 Butterworth (Südafrika), südafrikanische Stadt in der Provinz Ostkap
 Butterworth Hall Brook, Bach in Greater Manchester
 Mount Butterworth, Berg in Antarktika
 Butterworth-Filter, ein Frequenzfilter
 Butterworth Tankwaschsystem

Butterworth ist der Familienname folgender Personen:
 Alycia Butterworth (* 1992), kanadische Hindernisläuferin
 Annina Butterworth (* 1980), Schweizer Schauspielerin 
 Anthony Butterworth (* 1945), britischer Mediziner
 Arthur Butterworth (1923–2014), britischer Komponist
 Benjamin Butterworth (1837–1898), US-amerikanischer Politiker
 Brad Butterworth (* 1959), neuseeländischer Segler
 Brian Butterworth (* 1944), britischer Neuropsychologe

 Eliza Butterworth (* 1993), britische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Elizabeth Butterworth (* 1949), britische Vogelmalerin
 George Butterworth (1885–1916), britischer Komponist
 George Montague Butterworth (1858–1941), englischer Tennisspieler
 Harry Butterworth (1867–1954), britischer Fechter

 Jack Butterworth, Baron Butterworth (1918–2003), britischer Politiker
 Jez Butterworth (Jeremy Butterworth; * 1969), britischer Dramatiker, Drehbuchautor, Schauspieler und Filmregisseur
 John-Henry Butterworth (* 1976), britischer Drehbuchautor
 Jon-Allan Butterworth (* 1986), britischer Bahnradsportler
 Lindsey Butterworth (* 1992), kanadische Mittelstreckenläuferin

 Nick Butterworth (* 1946), britischer Bilderbuchautor
 Peter Butterworth (1919–1979), britischer Schauspieler
 Shane Butterworth (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Kinderstar
 Stephen Butterworth (1885–1958), britischer Physiker
 Tom Butterworth (* 1966), britischer Drehbuchautor
 William John Butterworth, von 1843 bis 1855 Gouverneur der Straits Settlements
 William Walton Butterworth (1903–1975), US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Field & Butterworth, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller